Awraham Duwdewani
 Jechi’el Duwdewani